Il doppio del torneo di tennis Salou Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Salou Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Neil Borwick e David Lewis. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Jimmy Arias e Steve DeVries con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di Serie

  Juan Carlos Báguena /  Marcos Górriz (primo turno)
  Peter Ballauff /  Ricki Osterthun (quarti di finale)

  Marcelo Filippini /  Jörgen Windahl (primo turno)
  Francisco Clavet /  David de Miguel Lapiedra (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Salou Challenger 1990